Het Afrikaans kampioenschap voetbal vrouwen 2022 was de veertiende editie van dit vierjaarlijkse voetbaltoernooi voor vrouwen, dat georganiseerd wordt door de CAF. Het toernooi werd tussen 2 en 23 juli 2022 gespeeld in Marokko. Zuid-Afrika wist het toernooi voor de eerste keer te winnen.

Het toernooi diende ook als kwalificatietoernooi voor de Afrikaanse landen voor het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De vier beste landen kwalificeerden zich rechtstreeks voor dit eindtoernooi, terwijl twee landen zich plaatsten voor de intercontinentale play-offs.

Nigeria was de titelverdediger, na het winnen van de vorige editie in 2018. Het kon de titel niet verdedigen, nadat het in de halve finale van Marokko verloor na strafschoppen. Dit was de eerste editie met twaalf deelnemende landen, oorspronkelijk zou de editie van 2020 de eerste keer zijn geweest, maar dit toernooi werd toen geannuleerd vanwege de coronapandemie in Afrika.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen 
Marokko was als gastland zijnde automatisch gekwalificeerd, terwijl de andere elf landen zich via het kwalificatietoernooi moesten zien te plaatsen voor het eindtoernooi.

Stadions

Scheidsrechters 
Voor het toernooi werden er 16 scheidsrechters, 16 assistent-scheidsrechters en 8 videoscheidsrechters aangesteld.

Scheidsrechters

Assistent-scheidsrechters

Videoscheidsrechters

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Stand nummers drie

Knock-outfase

Wedstrijdschema

Kwartfinales 
De winnaars van deze ronde kwalificeren zich voor het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2023. De verliezers plaatsen zich voor de herkansingsronde.

Herkansingsronde 
De winnaars van de herkansingsronde plaatsen zich voor de intercontinentale play-offs.

Halve finales

Wedstrijd om de derde plaats

Finale

Kwalificatie Wereldkampioenschap voetbal vrouwen

Statistieken

Doelpuntenmakers 
3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

1 eigen doelpunt

Rode kaarten

Externe links 
  Officiële website

Voetbal in 2022
Voetbal in Marokko
Sportevenement in Marokko